Giddings, családnév
 Amerikai Egyesült Államok
 Giddings, település Colorado államban
 Giddings, település Michigan államban
 Giddings, város Texas államban